Lingotto peut désigner :
 Lingotto : un site industriel de la ville de Turin ;
 Lingotto : une station du métro de Turin ;
 Oval Lingotto : un anneau de vitesse de patinage à Turin.